

Geografia

Romania
 Salcia, comune del distretto di Mehedinți
 Salcia, comune del distretto di Prahova
 Salcia, comune del distretto di Teleorman
 Salcia Tudor, comune del distretto di Brăila

Moldavia
 Salcia, comune del distretto di Șoldănești
 Salcia, comune del distretto di Taraclia